Thaya ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Thaya, ein Fluss an der Grenze zwischen Österreich und Tschechien
 Deutsche Thaya, ein Quellfluss der Thaya
 Mährische Thaya, ein Quellfluss der Thaya
 Thaya (Niederösterreich), eine Marktgemeinde in Niederösterreich
 Nationalpark Thayatal in Niederösterreich
 Thaya (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Taya